Aasivik bezeichnet:
 Aasivik (Sommerplatz), Platz, an dem sich Inuit in Grönland traditionell im Sommer versammelten
 Aasivik-Bewegung, moderne Adaption der traditionellen Aasiviit als politisches Festival
 Aasivik (Bucht), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Aasivik (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland